Le qualificazioni del singolare  del PBZ Zagreb Indoors 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del PBZ Zagreb Indoors  2009 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Dmitrij Tursunov (Qualificato)
 Alexander Peya (ultimo turno)
 Jesse Huta Galung (ultimo turno)
 Stefan Koubek (secondo turno)

 Marsel İlhan (secondo turno)
 Martin Fischer (ultimo turno)
 Matthias Bachinger (secondo turno)
 Marco Crugnola (primo turno)

Qualificati 

 Dmitrij Tursunov
 Dominik Hrbatý

 Lukáš Lacko
 Ivan Dodig

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

PBZ Zagreb Indoors 2009
ATP World Tour 2009